Спитери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спитери, Джозеф (род. 1959) — мальтийский прелат и ватиканский дипломат.
 Спитери, Шарлин (род. 1967) — британская певица и автор песен, ведущая вокалистка шотландской поп-рок-группы Texas.